O’Gorman ist der Familienname folgender Personen:
 Aine O’Gorman (* 1989), irische Fußballspielerin 
 Cecil Crawford O’Gorman (1874–1943), irischer Maler
 Colm O’Gorman (* 1966), irischer Politiker
 Dean O’Gorman (* 1976), neuseeländischer Schauspieler
 Edmundo O’Gorman (1906–1995), mexikanischer Historiker
 Grant O’Gorman (* 1993), kanadischer Beachvolleyballspieler
 James Aloysius O’Gorman (1860–1943), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John O’Gorman (* 1936), australischer Rugby-Union-Spieler
 Juan O’Gorman (1905–1982), mexikanischer Architekt und Maler
 Ned O’Gorman (1929–2014), US-amerikanischer Dichter und Pädagoge
 William O'Gorman, Pseudonym des britischen Übersetzers William Little Hughes (1822–1887)

Sonstiges:
 O’Gorman Rocks, Felseninseln vor Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika